Андреа Главачкова і Луціє Градецька були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.
Штефані Фогт і Яніна Вікмаєр виграли титул, у фіналі перемігши пару Крістіна Барруа і Лаура Торп з рахунком 7–6(7–2), 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

2013
BGL Luxembourg Open, парний розряд
2013 у люксембурзькому спорті